Discolomatidae é uma família de besouros, na subordem Polyphaga.

Referências

Ligações externas 
 Discolomatida Árvore da Vida

Coccinelloidea
Famílias de coleópteros